Gaudin kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean François Aimé Théophile Philippe Gaudin
 Jean François Aimée Gottlieb Philippe Gaudin

Robotskapade auktorsförkortningar